Jonquières har flere betydninger:

 En eksileret fransk adelsslægt, der egentlig hedder Dompierre (de Jonquières)
 Fauque de Jonquières – en fransk adelsslægt
 Jean André Frédéric de Dompierre de Jonquières (J. de Jonquières) – 1815-1890, dansk jurist og embedsmand

Lokaliteter 
 Jonquières (Aude) – fransk kommune i departementet Aude
 Jonquières (Bouches-du-Rhône) – tidligere fransk kommune i Bouches-du-Rhône, nu indlemmet i Martigues
 Jonquières (Hérault) – fransk kommune i departementet Hérault
 Jonquières, Oise – fransk kommune i departementet Oise
 Jonquières, Tarn – fransk kommune i departementet Tarn
 Jonquières, Vaucluse – fransk kommune i departementet Vaucluse
 Jonquières-Saint-Vincent – fransk kommune i departementet i Gard
 La Jonquière – catalansk lokalitet i Spanien

Se også 
 Jonquière